

Patronyme 

 Jean Brant de Brabant, (1341-†  à la bataille de Baesweiler), seigneur du Moyen-Âge
 Sébastien Brant (1458-1521), humaniste et poète satirique allemand
 Isabella Brant (1591-1626), première femme de Rubens
 Joseph Brant (1742-1807), chef de guerre des amérindiens Mohawk
 Henry Brant (1913-2008), compositeur américain
 Mike Brant (1947-1975), chanteur crooner israélien
 Peter Brant (1947-), homme d'affaires américain

Toponyme 

 au 
 Brant, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario
 Brant, circonscription provinciale de l'Ontario
 Comté de Brant, municipalité de l'Ontario
 Brant-Nord, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario
 Brant-Sud, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario
 Brant, hameau de la province d'Alberta
 aux 
 Brant, ville de l'État de New York

Autre
 Betty Brant, personnage de la série Spider-Man
 Branta bernicla, type de bernache de l'hémisphère nord

Homonymie partielle
 Brantford, ville canadienne située en Ontario
 Brantville, ville canadienne du Nouveau-Brunswick 
 Brantford, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario 
 Brantford City, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario
 Brant—Haldimand, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario
 Brant—Wentworth, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario
 Haldimand—Norfolk—Brant, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario
 Wentworth-Nord et Brant, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario
Patronyme anglais